Romy – film per la televisione del 2009 diretto da Torsten C. Fischer
Romy – ipocoristico del nome proprio di persona inglese femminile Rosemary
ROMY – codice ICAO dell'aeroporto di Miyakojima
Kevin Romy – hockeista su ghiaccio svizzero
Premio Romy – premio televisivo austriaco